Gen X oder GenX steht für:
 Generation X, schlagwortartige Bezeichnung unterschiedlicher Generationen bzw. Bevölkerungskohorten
 GenX (Prozess), chemischer Prozess
 General Electric GEnx, Turbofan-Triebwerk von General Electric für Flugzeuge

Siehe auch:
 Generation X